Acer – tajwańskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i dystrybucją sprzętu komputerowego
 Acer – łacińska nazwa klonu
 (8833) Acer – planetoida

Zobacz też